Rus (nome)
Rus' — população que habitava, historicamente, o Grão-Canato de Rus' e o Rus' de Quieve

Topônimos históricos 
Grão-Canato de Rus — politeia existente na Europa do Leste dos séculos VIII-IX
Rus de Quieve ou Rússia de Quieve — Estado medieval centrado em Quieve que existiu de 880 até meados do

Topônimos contemporâneos 
Rus (Xaém) — município na província espanhola de Xaém
Rus (Sălaj) — comuna no condado de Sălaj, na Romênia

Códigos 
 rus — código ISO 639 para o idioma russo
 RUS — código ISO 3166-1 para a Federação Russa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história

ru:Русь (значения)